Chrám Narození přesvaté Bohorodičky může znamenat:

 Chrám Narození přesvaté Bohorodičky (Kežmarok) – řeckokatolická cerkev v Kežmarku,
 Chrám Narození přesvaté Bohorodičky (Košice) – v Košicích je katedrálou řeckokatolické Košické eparchie,
 Chrám Narození přesvaté Bohorodice (Nižnij Novgorod) – pravoslavný chrám na břehu řeky Volhy v centru ruského Nižního Novgorodu.

Externí odkazy